Okręty US Navy o nazwie USS  "Du Pont":
 Pierwszy  był torpedowcem typu Porter. Zwodowany w 1897, przemianowany na "Coast Torpedo Boat No. 3" w 1918, sprzedany w 1920.
 Drugi  był niszczycielem typu Wickes. Zwodowany w 1918, sprzedany w 1947.
 Trzeci  był niszczycielem typu Forrest Sherman. Zwodowany w 1956, sprzedany w 1993.

Du Pont